Свечковка — название населённых пунктов:

Россия 
 Свечковка — село в Акбулакском районе Оренбургской области, упразднено в 1998 г.

Украина 
 Свечковка  — село в Лубенском районе Полтавской области.
 Свечковка  — село в Драбовском районе Черкасской области.